Les Surprises de l'amour, opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau sur un livret de Gentil-Bernard, créé en 1748 ;
 Les Surprises de l'amour, film muet de Max Linder sorti en 1909 ;
 Les Surprises de l'amour (Puss n' Toots), court-métrage d'animation de la série américaine Tom et Jerry réalisé par William Hanna et Joseph Barbera et sorti en 1942 ;
 Les Surprises de l'amour (Le sorprese dell'amore), film italien de Luigi Comencini sorti en 1959 ;
 Les Surprises de l'amour, film de Caroline Chomienne sorti en 1988 ;
 Les Surprises de l'amour (Cupid & Cate), téléfilm américain de Brent Shields diffusé  en 2000.

Voir aussi 
 La Surprise de l'amour, comédie de Marivaux